Сі́монсен () — прізвище данського походження.

Відомі носії прізвища:
 Аллан Сімонсен (; 1952) — данський футболіст, нападник.
  (; 1978—2013) — данський автогонщик.
 Ейрікур Сімонсен (; 1994) — фарерський гандболіст.
 Магне Сімонсен (; 1988) — норвезький футболіст, захисник
 Ніклас Сімонсен (; 1996) — фарерський гандболіст.
 Петер Сімонсен (; 1959) — новозеландський футболіст. 
 Рудольф Сімонсен (; 1889—1947) — данський композитор, піаніст і музичний педагог.
 ; (; 1979) — англійський футболіст, воротар.

Інше 
 24068 Сімонсен (24068 Simonsen) — астероїд головного поясу, відкритий 8 жовтня 1999 року.

Див. також 
 Сіммонс
 Сімон